lex - linguagens de programação que gera analisadores léxicos
 Lex (URN) - espaço de nomes do tipo URN para a identificação de normas jurídicas no arcabouço LexML
 Lex Luthor - supervilão fictício da DC Comics
 Lexx - série de televisão de ficção científica do Canadá

Desambiguação